Тра́вкино () – село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина) на берегу реки Быстрица.

Население составляет 271 житель (2006 год). Плотность населения — 937,72 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1924 году.

Село Травкино находится примерно в 5 км к востоку от центра города Бобровица. Средняя высота населённого пункта — 134 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Травкино на сайте Верховной Рады Украины

 

Населённые пункты Бобровицкого района